

Давидівська сільська рада — , Гомельський район
 Давидівська сільська рада — , Світлогірський район

Давидівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Хорошівський район
 Давидівська сільська рада — Запорізька область, Якимівський район
 Давидівська сільська рада — Львівська область, Пустомитівський район
 Давидівська сільська рада — Полтавська область, Пирятинський район
 Давидівська сільська рада — Чернівецька область, Кіцманський район
 Давидівська сільська рада — Чернівецька область, Сторожинецький район